Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2023  в городе Каннын (Республика Корея) на арене Хоккейный центр Каннын c 23 по 30 апреля 2022 года как для мужских, так и для женских команд. Чемпионат  в 20-й раз.

Чемпионат  одновременно и в одном городе, но на разных аренах с .

Федерация кёрлинга России и Белорусская ассоциация кёрлинга были исключены из числа имеющих право на участие в турнире стран по политическим причинам.

Официальный хештег чемпионата: #WSCC2023 .

Мужчины

Формат турнира

Составы команд

Групповой этап

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Формат турнира

Составы команд

Групповой этап

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд 2022
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках среди смешанных пар 2023

2023
Международные соревнования по кёрлингу в Республике Корея
Спорт в Республике Корея в 2023 году
Международные спортивные соревнования в Канныне
Апрель 2023 года
Кёрлинг